Europejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2013 (ang. Eurocup Formula Renault 2.0) – 23. sezon w historii serii. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Pierre Gasly, a wśród zespołów - francuska ekipa Tech 1 Racing.

Lista startowa 
R = Klasyfikowani w klasyfikacji Juniorów

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz sezonu 2012 został oficjalnie ogłoszony 20 października 2012 roku. Niemiecki obiekt Nürburgring został zastąpiony przez austriacki tor Red Bull Ring. Wszystkie rundy odbyły się wspólnie z Formułą Renault 3.5.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0
2013 w sportach motorowych